Fugit est un patronyme, notamment porté par :
 Jean-Luc Fugit, enseignant-chercheur chimiste et homme politique français
 Patrick Fugit, acteur américain

Voir aussi